Admiral Gorškov může být:
 admirál Sergej Georgijevič Gorškov
 INS Vikramaditya, bývalá letadlová loď Admiral Gorškov, dříve Baku
 ruská fregata Admiral Gorškov 
 Projekt 22350, též třída Admiral Gorškov